KGK est un sigle qui peut désigner :
 Kongra Gelê Kurdistan (en français, Congrès du peuple du Kurdistan), une organisation politique kurde qui a succédé au Congrès pour la liberté et la démocratie au Kurdistan.

KGK est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public situé près de Koliganek, en Alaska, aux États-Unis, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports